Bundeskriminalamt este, în statele vorbitoare de limba germană, poliția care se ocupă cu combaterea criminalității:

 Bundeskriminalamt (Germania)
 Bundeskriminalamt (Austria)